Round 13 е тринадесети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Включва кавър на песента Heya от J. J. Light.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Мани Маурър – бас
 Крис Лопер – китара
 Карл Сентанс – вокали
 Петер Хаас – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1999 година